operacja Kondor – w Ameryce Południowej
 operacja Condor – francuska operacja wojskowa podczas I wojny indochińskiej
 operacja Condor – brytyjska operacja podczas wojny w Afganistanie
 operacja Condor – niezrealizowana operacja wojskowa z okresu II wojny światowej opracowana przez Lorda Louisa Mountbattena mająca na celu odzyskanie wyspy Jersey spod okupacji Niemiec

 Operacja Kondor – film dokumentalny z 2003 roku
 Dzieci operacji Kondor – film dokumentalny
 Operacja Kondor – film z 1991 roku